Колёновске () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецкий повят, Опольское воеводство. Население — 6267 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Фосовске
 Колёновске
 Спорок
 Станище-Мале
 Станище-Вельке

Соседние гмины 
 Гмина Добродзень
 Гмина Емельница
 Гмина Озимек
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Завадзке

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Стшелецкий повет